Гандзюк Катерина Вікторівна (1985-2018) — депутатка Херсонської обласної ради.
 Гандзюк Олександра Михайлівна (* 1961) — український прозаїк, поетеса.
 Гандзюк Яків Григорович (1873-1918) — український військовий діяч часів Перших Визвольних змагань, полковник РІА (Російська імперія), генерал-майор (Тимчасовий уряд), отаман бригади армії УНР (Центральна Рада). Двічі Георгіївський кавалер, учасник російсько-японської, Першої світової та 1-ї радянсько-української воєн.
Прізвища